Viderö kan syfta på:
 Viderø – danskspråkigt namn för en av de arton öar som utgör Färöarna, se Viðoy
 Kristian Osvald Viderø (1906–1991), en färöisk diktare, kyrkoherde och bibelöversättare

Se även
Widerøe
Vidön